64e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 64e Reservekorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid